Tommaso I di Saluzzo – marchese di Saluzzo dal 1244 al 1296
 Tommaso II di Saluzzo – marchese di Saluzzo dal 1336 al 1357
 Tommaso III di Saluzzo – marchese di Saluzzo dal 1396 al 1416